San Francisco Seals ist der Name mehrerer Sportfranchises:

 San Francisco Seals (Baseball), US-amerikanisches Baseballfranchise
 San Francisco Seals (Eishockey), US-amerikanisches Eishockeyfranchise
 San Francisco Seals (Fußball), US-amerikanisches Fußballfranchise